Peucker ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Peucker (1525–1602), deutsch-sorbischer Humanist, siehe Caspar Peucer
 Christoph Peucker (1662–1735), deutscher Bildhauer
 Eduard von Peucker (1791–1876), preußischer General und Politiker
 Franz Peucker (1881–1936), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Hans-Joachim Peucker (* 1940), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Karl Peucker (1859–1940), österreichischer Kartograf
 Nicolaus Peucker (1620–1674), deutscher Dichter

Peucker ist der Name folgender Orte:
 Peucker, deutsche Bezeichnung für Poniatów (Bystrzyca Kłodzka), Ortsteil der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka

Siehe auch:
 Peuker
 Beucker